Portlandia – scultura di Raymond Kaskey situata a Portland
 Portlandia – genere di piante della famiglia delle Rubiaceae
 Portlandia – serie televisiva statunitense
 757 Portlandia – asteroide della fascia principale